Хана:
 Хана — город на Гавайях.
 Хана — аэропорт на Гавайях.
  — древнее царство со столицей в городе Терка.
 Хана ( «цветок») — женское японское имя.
 Хана ( «счастье, блаженство») — женское арабское имя.
 Хана ( «помещение») — слово, в связке с другим используемое для описания специализированных заведений на Востоке (например, чайхана).